Adolf-Hitler-Kampfbahn ist die ehemalige Bezeichnung folgender Sportstätten:

 EWR-Arena, Fußballstadion in Worms (1937–1945)
 Mercedes-Benz Arena (Stuttgart), Fußballstadion in Stuttgart (1933–1945)
 Heidewaldstadion, Fußballstadion in Gütersloh (1933–1945)
 Südweststadion, Fußballstadion in Ludwigshafen (1940–1945)
 Ernst-Pohl-Stadion, Fußballstadion in Zabrze (1934–1946)
 Weserstadion (Minden), Fußballstadion in Minden (1933–1945)
 Stadion an der Lohmühle, Fußballstadion in Lübeck (1933–1945)
 Sportanlage Rotthausen, Fußballstadion in Gelsenkirchen (1934–1945)
 Huckenohlstadion, Fußballstadion in Menden
 Emslandstadion, Rheine (1934–1945)
 Bertha-Benz Halle, Pforzheim (1933–1945)

Sport (Deutsches Reich, 1933–1945)
Adolf Hitler als Namensgeber